17-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 16 жовтня до 20 листопада 1949 року в Москві. Звання чемпіона присвоєно обом переможцям.

Турнірна таблиця

Література 
 XVII первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1952. 316 с.

Посилання 

Чемпіонати СРСР із шахів
1949 у шахах‎
Жовтень 1949
Листопад 1949
1949 в СРСР